Smolenski ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Georgijewitsch Iwanow-Smolenski (1895–1982), sowjetischer Psychiater und Pathophysiologe
 Georgi Anatoljewitsch Smolenski (1910–1986), sowjetischer Physiker
 Stepan Wassiljewitsch Smolenski (1848–1909), russischer Komponist, Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler

Smoleński ist der Familienname folgender Personen:

 Dionizy Smoleński (1902–1984), polnischer Chemiker, Mitglied der polnischen Akademie der Wissenschaften
 Piotr Smoleński alias Pierre Smolny (um 1900–1942), polnischer Kryptoanalytiker
 Stanisław Smoleński (1915–2006), polnischer Geistlicher
 Władysław Smoleński (1851–1926), polnischer Historiker

Siehe auch:
 Smolenski rajon
 Smolensky
 Smolinski